Совіа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 60 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті налічувалося 142 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 334,0 особи, медіана доходів становила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Совіак на сайті французького Національного інституту географії
 Совіак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Совіак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Совіак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Совіак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда